Johannesson ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Anthony Johannesson (* 1962), US-amerikanischer Rockgitarrist, siehe C. C. DeVille
 Heinrich Johannesson, deutscher Fußballspieler der 1930er Jahre
 Karin Johannesson (* 1970), schwedische Theologin und Bischöfin der Diözese Uppsala
 Konrad Johannesson (1896–1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Markus Johannesson (* 1975), schwedischer Fußballspieler
 Max Johannesson (1856–1930), preußischer Gymnasiallehrer und Lehrbauchautor
 Peter Johannesson (* 1992), schwedischer Handballspieler
 Rolf Johannesson (1900–1989), deutscher Marineoffizier sowie Bundesbeauftragter beim Seeamt Hamburg
 Stefan Johannesson (* 1971), schwedischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Jóhannesson
 Johanneson
 Johannsson
 Johansson
 Johannson
 Johansen
 Johannsen